August Baumeister (1830-1922), pédagogue et philologue classique allemand.
 Friedrich Christian Baumeister (1708-1785), Frédéric Baumeister, philosophe allemand, recteur au gymnase de Goerlitz.
 Joseph Edler von Baumeister (1750-1819), historien, écrivain et éditeur autrichien.
 Willi Baumeister (1889-1955), peintre et typographe allemand.
 Muriel Baumeister (1972-), actrice austro-allemande.
 Peri Baumeister (1986-), actrice allemande.
 Herbert Baumeister (1946-1996), tueur en série américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand